Bag est un mot anglais qui signifie sac.

Toponymie 

 Bag, une commune hongroise du comitat de Pest ;
 Bag, un village de Bosnie-Herzégovine.

Code ou sigle 

BAG peut faire référence à :
  ;
  ;
 Bibliothèque des arts graphiques.